Багрий — фамилия.
 Багрий, Александр Васильевич (1891—1949) — литературовед, историк русской и украинской литературы, библиограф.
 Багрий, Андрей Петрович (род. 1968) — украинский тренер по пауэрлифтингу.
 Багрий, Евгений Игнатьевич — учёный-химик, лауреат премии имени Н. Д. Зелинского.
 Багрий, Иван Степанович (1911—????) — директор Балкашинской МТС Молотовского района Акмолинской области, Герой Социалистического Труда.
 
 Багрий, Тамара Степановна (род. 1974) — украинская спортсменка и тренер (пауэрлифтинг).